Jere est un patronyme, prénom masculin et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Besnat Jere (née en 1952), femme politique zambienne
, analyste politique et journaliste zambien
 (née en 1959), femme politique et ministre malawienne

Prénom
 (1897-1982), historien de l'art américain+
, artiste visuel et professeur américain
 (né en 1938), historien et professeur américain
 (1852-1904), homme d'affaires et politique américain
Jere Beasley (né en 1935), homme politique américain de l'Alabama
Jere Bergius (né en 1987), athlète finlandais en saut à la perche
 (1940-2009), psychologue éducationnel américain
Jere Burns (né en 1954), acteur américain
 (1893-1957), homme politique américain du Tennessee
Jere Gillis (né en 1957), joueur canado-américain de hockey sur glace
Jere Hård (né en 1978), nageur finlandais 
 (né en 1946), homme politique américain dans le Tennessee
 (né en 1949), historien américain
Jere Karalahti (né en 1975), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1992), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1991), joueur finlandais de hockey sur glace
Jere Lehtinen (né en 1973), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1939), professeur et paléontologue américain
 (né en 1977), patineur artistique américain
 (né en 1956), président d'université américain
 (né en 1983), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1989), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1936), artiste du bois américain
 (né en 1991), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1937-2015), chef scout américain
Jere Sallinen (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1934), homme politique américain de Pennsylvanie
 (né en 1993), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1950), homme politique américain en Pennsylvanie
Jere Uronen (né en 1994), joueur finlandais de football
 (né c. 1949), homme politique américain en Géorgie

Toponyme

, communauté de la Virginie-Occidentale

Jere, zone gouvernementale local de l'État de Borno

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom finlandais
Homonymie de toponyme